

Cinema 
 La cosa – personaggio alieno antagonista del film La cosa e del suo prequel.
 La cosa da un altro mondo – film del 1951 di Christian Nyby e Howard Hawks
 La cosa (The Thing) – film fanta-horror con Kurt Russell diretto nel 1982 da John Carpenter
 La cosa – film documentario del 1990 diretto da Nanni Moretti
 La cosa (The Thing) – film del 2011 diretto da Matthijs van Heijningen Jr., prequel del film del 1982

Fumetti 
 La Cosa – supereroe dei fumetti Marvel, membro dei Fantastici Quattro

Letteratura 
 La cosa da un altro mondo – racconto di John W. Campbell del 1938
 La cosa – racconto di fantascienza di Theodore Sturgeon del 1940
 La cosa (The Thing) – romanzo di Alan Dean Foster del 1981
 La cosa e altri racconti – antologia personale pubblicata da Alberto Moravia nel 1983

Televisione 
 La cosa – serie televisiva del 1997

Videogiochi 
 La Cosa – videogioco del 2002 sequel del film del 1982.